Hartsville en Indiana,
 Hartsville dans l'État de New York,
 Hartsville en Caroline du Sud,
 Hartsville dans le Tennessee.